ДОС:
 Дежурное огневое средство
 Дом офицерского состава — жилые дома в военных городках для офицеров и их семей, нумерация домов производится, как правило, в порядке застройки.
 Долговременная орбитальная станция
 Дисковая операционная система

См. также 

 DOS (значения)